In Preußen gab es mehrere Verfassungen:

 Die Charte Waldeck war ein nicht in Kraft getretener Verfassungsentwurf der preußischen Nationalversammlung von 1848.
 Die im Jahr 1848 oktroyierte Preußische Verfassung (1848/1850) galt im Kern bis 1918
 Die verfassungsgebende preußische Landesversammlung beschloss 1920 eine neue demokratische Verfassung.